Hohndorf può riferirsi a:
 Hohndorf – comune tedesco
 Hohndorf – frazione della città tedesca di Annaburg
 Hohndorf – frazione del comune tedesco di Lanitz-Hassel-Tal
 Hohndorf, oggi Viișoara – comune rumeno
 Hohndorf, oggi Wyszki – frazione della città polacca di Bystrzyca Kłodzka

Pagine correlate 
Höhndorf